David Powell peut faire référence à :
 David Powell (1883-1925), acteur écossais du cinéma muet ; 
 David Powell (né en 1944), footballeur gallois ;
 David Powell (né en 1942), joueur international de rugby à XV anglais ;
 David Powell (né en 1991), joueur de tennis de table australien.